Parang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Parang River (vattendrag i Filippinerna, Ilocosregionen), Province of Ilocos Norte, 
 Parang (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Bataan, 
 Parang (ort i Filippinerna, Caraga), Province of Surigao del Sur, 
 Parang (ort i Filippinerna, Muslimska Mindanao, Province of Sulu), 
 Parang, kommun, Muslimska Mindanao, Province of Maguindanao, 
 Municipality of Parang, kommun, Muslimska Mindanao, Province of Sulu,

Indonesien 

 Kecamatan Parang, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Parang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Parang (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,85), Jawa Timur, 
 Desa Parang (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 111,89), Jawa Timur,

Mikronesiens federerade stater 

 Parang (holme), Chuuk, Ettal Municipality, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar